La Braconne :
 La Braconne est un film français de Serge Pénard sorti en 1996
 La Braconne est un film français de Samuel Rondière sorti en 2013

Toponyme 
 La Braconne est une forêt domaniale du département de la Charente

Hydronyme 
 la Braconne, affluent de l'Arroux, sous-affluent de la Loire